Pedroche puede referirse a:
Pedroche, un municipio situado en el norte de la provincia de Córdoba, comunidad autónoma de Andalucía, España. 
Valle de los Pedroches, una comarca situada en la provincia de Córdoba, comunidad autónoma de Andalucía, España. 
Sergio Zárate Pedroche (1952-), un botánico, y profesor mexicano.
Jesús Pedroche (1961-), un político español del Partido Popular.
Cristina Pedroche (1988-), una modelo, presentadora de televisión española, y actriz.